Tesauro (o thesaurus) – opera lessicografica

Persone 
 Alessandro Tesauro – poeta didascalico italiano
 Alfonso Tesauro – giurista e politico italiano
 Giuseppe Tesauro – giurista italiano
 Emanuele Tesauro – drammaturgo e letterato italiano